Floor, een naam waarvan Florentine een van de grondvormen is
Florentine (gebak) of Florentiner, een koekje met chocolade, honing en noten
Florentine (rivier), een rivier in Tasmanië
Florentine (Seychellen), eiland bij de Seychellen